Хибер има више значења:
 Хибер (Калифорнија)
 Хибер (Јута)